Наво́зник
 Навозник, или Копринус () — род грибов семейства навозниковых
 Навозники-землерои, или Навозники  — семейство жуков